Абдулкадір Омюр (* 1999) — турецький футболіст, півзахисник клубу «Трабзонспор» та національної збірної Туреччини.

 Омюр Гедік (* 1970) — турецька журналістка.
 Омюр Кінай (* 1979) — турецький кінорежисер.

 Омюр — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Дача «Омюр» в Ялті.
Турецькі прізвища